Choice Cuts — сборник британской дэт-метал-группы Carcass, вышедший 24 мая 2004 года на лейбле Earache Records.

Список композиций

Примечания 

Сборники 2004 года
Сборники Carcass
Альбомы Earache Records